Boston Harbor, a Massachusetts állambeli Boston kikötője
 Boston Harbor, település az USA Washington államában
 Boston Harbor, versenyló